Grundelbach ist ein Gewässername:

 Grundelbach, Namensabschnitt des Böllinger Bachs zwischen Bonfeld, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn und Biberach, kreisfreies Heilbronn, beide in Baden-Württemberg
 Grundelbach (Elz), rechter Zufluss der Elz (zum Oberrhein) vor Rust, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Grundelbach, Mittellauf-Abschnitt des Grumbachs (zur Pleichach) von etwas vor Unterhof, Gemeinde Hausen bei Würzburg bis etwas vor Seemühle, Gemeinde Unterpleichfeld, beide im Landkreis Würzburg, Bayern
 Grundelbach, historischer Name des Haldenbach (Rems, Endersbach), linker Zufluss der Rems in Endersbach, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis
 Grundelbach (Schnaittach), rechter Zufluss der Schnaittach (zur Pegnitz) in Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Grundelbach (Weschnitz), linker Zufluss der Weschnitz in Weinheim, Rhein-Neckar.Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Grundbach
 Grundelbachtal
 Gründelbach
 Grunnelbach